Lite kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lite, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Tjeckien 

 Líté, ort, Plzeň, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar